99.9F° — четвёртый студийный альбом американской фолк-певицы Сюзанны Веги, выпущенный в сентябре 1992 года. Он получил положительные отзывы музыкальной критики в США. В США альбом получил золотой статус
RIAA. Продюсер этого диска Митчелл Фрум (Mitchell Froom, ставший мужем певицы в 1996—1998 годах) был в 1993 году за него номинирован на премию Грэмми в категории Продюсер года.

Список композиций

Участники записи 
 Сюзанна Вега — вокал, акустическая гитара

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 The Album Pages fansite: 99.9F°
 Suzanne Vega Discography: solo albums page

Альбомы Сюзанны Веги
Альбомы, спродюсированные Митчеллом Фрумом
Альбомы A&M Records
Альбомы США